Турьян — еврейская и армянская фамилия.

 Турьян, Мариэтта Андреевна (род. 1940) — российский литературовед.
 Турьян, Пинхус Григорьевич (1896—1976) — Герой Советского Союза. 
 Турьян, Яков Иосифович (род. 1922) — советский электрохимик.